Intermission – film w reż. Johna Crowleya
 Intermission – niemiecki zespół muzyczny
 Intermission (album)